Blaszkowce, bedłkowce lub pieczarkowce – grzyby z typu podstawczaków o hymenoforze blaszkowym.  Nie jest to takson, lecz nieformalna nazwa morfologiczno-biologiczna jednej z grup grzybów wielkoowocnikowych. Przeciwieństwem grzybów blaszkowych są grzyby afylloforoidalne o różnego rodzaju hymenoforze, z wyjątkiem blaszkowatego.

Obecnie blaszkowce należą do rzędu pieczarkowców (Agaricales). W rzędzie tym jednak oprócz nich znajdują się jednak także grzyby afylloforoidalne.

Przypisy 

Nieformalne grupy grzybów